Förthof ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Förthof (Gemeinde Krems), Ortsteil der Stadtgemeinde Krems an der Donau, Niederösterreich
 Ansitz Förthof, Ansitz in Förthof, Statutarstadt Krems, Niederösterreich